Анхель Делла Валле (10 октября 1852, Буэнос-Айрес — 16 июля 1903, Буэнос-Айрес) — аргентинский художник-реалист, принадлежавший к «».

Биография 
Родился в семье итальянских иммигрантов. Его отец был прорабом и работал над несколькими крупными проектами, получив возможность устроить сына на обучение в престижный частный колледж Сан-Хосе. Анхель проявлял способности к искусству и спустя год после смерти отца в 1872 году с разрешения матери отправился в Италию. Он обучался у Антонио Чизери во Флоренции.

Вернулся Анхель Делла Валле в Аргентину в 1883 году и открыл мастерскую в родительском доме. В составе группы художников основал художественный салон «Эль Атенео», куда также приходили писатели и музыканты. Среди них были художники , ,  и , скульпторы  и . В 1893 году члены салона начали регулярно проводить в Аргентине художественные выставки.

Сначала Делла Валле писал портреты. Среди наиболее известных — портрет его друга детства, доктора Педро Лаглиза (1855—1916), выдающегося офтальмолога и одного из его пациентов, президента Хулио Архентино Рока.

Лучшими произведениями Делла Валле являются деревенские пейзажи, гаучо, сцены из повседневной жизни обычных людей. В 1892 году он представил свою самую известную картину «Возвращение Малона», которая на следующий год выставлялась в аргентинском павильоне на Всемирной выставке в Чикаго.

Делла Валле также 18 лет преподавал рисунок в «Sociedad de Estímulo de Bellas Artes» (SEBA), основанной в 1876 году как основная национальная школа искусства. Школа занимала верхних этажах универмага, сегодня известного как Galerías Pacífico.

В конце жизни Делла Валле посвящал своё время обучению молодых художников, чем живописи. Он умер внезапно на уроке в своём классе. Один из его учеников  запечатлел последние мгновения жизни Валле.

Картины 

 1881 — Caballos de San Marcos
 1888 — tren de La Pampa
 1889 — Anochecer en la laguna
 1890 — La diosa del Amor
 1892 — La vuelta del Malón
 1893 — Estación de Lomas de Zamora
 1893 — Corrida de Sortija
 1895 — Al borde del monte
 1900 — incendio en La Pampa
 1900 — Apartando
 1900 — El taller

Примечания

Ссылки 
 «El campo y sus personajes en la obra de Ángel Della Valle» авторства Lourdes Graciela Arin из Centro Argentina de Investigadores de Arte (CAIA)
 «Los indios según Ángel Della Valle» Carpetas Docentes de Historia
 Несколько работ Валле
 Краткая биография и картины Zurbaran

Родившиеся в 1852 году
Умершие в 1903 году
Художники-жанристы Аргентины
Персоналии:Буэнос-Айрес
Художники-портретисты